

Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.

Carriera

Club
Nel 2020 viene ingaggiato dal , club della prima divisione estone, con cui in seguito gioca anche 2 partite nei turni preliminari della UEFA Europa Conference League 2021-2022. Successivamente va a giocare nella prima divisione georgiana nel , con cui gioca tra l'altro anche un'ulteriore partita nei turni preliminari di Conference League.

Nazionale
Con la nazionale Under-20 maliana ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019.

Collegamenti esterni